Gentry kan som auktorsförkortning betyda:

 Alwyn Howard Gentry
 Howard Scott Gentry
 Johnnie Lee Gentry

Robotskapade auktorsförkortningar